Vukić oder Vukic ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandar Vukic (* 1996), australischer Tennisspieler
 Igor Vukić (* 1966), kroatischer Journalist und Politikwissenschaftler
 Ljubo Vukić (* 1983), kroatischer Handballspieler
 Milan Vukić (* 1942), bosnischer Schachspieler
 Zvonimir Vukić (* 1979), serbischer Fußballspieler